PGN steht als Abkürzung für:
 Peptidoglycane, ein Makromolekül in der Zellwand von Bakterien
 Portable Game Notation, ein Datenformat zur Speicherung von Schachpartien
 Powiat Gnieźnieński in Polen als Kfz-Kennzeichen

Abkürzung